Koto Tuo (Payakumbuh Selatan), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Kayu Aro), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Sungai Tarab), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Tanah Kampung), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Iv Nagari), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Batang Peranap), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Depati Vii), een plaats in Indonesië
Koto Tuo (Kuantan Hilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing